Najświętsze Serce Pana Jezusa
 Najświętsze Serce Maryi Panny